From the Inside — одиннадцатый студийный и четвёртый сольный альбом американского рок-певца Элиса Купера, выпущенный в ноябре 1978 года. На создание этого альбома Купера вдохновило пребывание в Нью-Йоркской лечебнице, где он лечился от алкоголизма. Каждый из персонажей песен основан на реальных историях людей, встреченных Купером в лечебнице. Для работы над альбомом Элис пригласил троих бывших членов группы Элтона Джона: поэта Берни Топина, гитариста Дэйви Джонстоуна и бас-гитариста Ди Мюррея.

Главный сингл альбома «How You Gonna See Me Now» является ранним примером пауэр-баллады, и достиг 12-го места в рейтинге Billboard Hot 100.

Список композиций 
Все тексты написаны Элисом Купером и Берни Топином.

 «From the Inside» (Купер, Дик Вагнер, Дэвид Фостер) — 3:55
 «Wish I Were Born in Beverly Hills» (Купер, Вагнер) — 3:38
 «The Quiet Room» (Купер, Вагнер) — 3:52
 «Nurse Rozetta» (Купер, Стив Лакасер, Фостер) — 4:15
 «Millie and Billie» (Купер, Брюс Робертс) — 4:15
 исполняют Купер и Марси Леви
 «Serious» (Купер, Вагнер) — 2:44
 «How You Gonna See Me Now» (Купер, Вагнер) — 3:57
 «For Veronica’s Sake» (Купер, Вагнер) — 3:37
 «Jackknife Johnny» (Купер, Вагнер) — 3:45
 «Inmates (We’re All Crazy)» (Купер, Вагнер) — 5:03

Это один из альбомов Элиса Купера, который был переиздан в 1990 году на аудиокассетах и CD компанией Metal Blade Records. Другими двумя стали Muscle of Love и Lace and Whiskey. Позднее альбом переиздавался в 2010-х годах на CD в Японии и на виниле в Европе и США.

Состав 
 Элис Купер — вокал
 Дик Вагенр — гитара
 Стив Лакасер — гитара
 Рик Нильсен — гитара
 Дэйви Джонстон — гитара
 Джефферсон Кевли — гитара
 Джей Грейдон — гитара
 Кенни Пассарелли — бас
 Дэвид Хангейт — бас
 Джон Пирс — бас
 Ди Мюррей — бас
 Ли Скляр — бас
 Рик Шлоссер — ударные
 Деннис Конуэй — ударные
 Майкл Ричиарделла — ударные
 Джим Келтнер — перкуссионные
 Дэвид Фостер — клавишные
 Фред Мандель — клавишные
 Робби Кинг — клавишные
 Марси Леви — вокал

Примечания

Ссылки 

Альбомы Элиса Купера
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Фостером
Поп-рок-альбомы
Альбомы готик-рока